Rusland
 Maslovka (district Prochorovski) - dorp in de oblast Belgorod
 Maslovka (district Rovenski) - dorp in de oblast Belgorod
 Maslovka (district Valoejski) - dorp in de oblast Belgorod
 Maslovka (Brjansk) - dorp in de oblast Brjansk
 Maslovka (district Bolsjesoldatski) - dorp in de oblast Koersk
 Maslovka (district Medvenski) - dorp in de oblast Koersk
 Maslovka (district Pristenski) - dorp in de oblast Koersk
 Maslovka (district Sjtsjigrovski) - dorp in de oblast Koersk
 Maslovka (Lipetsk) - dorp in de oblast Lipetsk
 Maslovka (Mordovië) - dorp in de republiek Mordovië
 Maslovka (Nizjni Novgorod) - dorp in de oblast Nizjni Novgorod
 Maslovka (Novgorod) - dorp in de oblast Novgorod
 Maslovka (Orjol) - dorp in de oblast Orjol
 Maslovka (district Narovtsjatski) - dorp in de oblast Penza
 Maslovka (district Tamalinski) - dorp in de oblast Penza
 Maslovka (Smolensk) - dorp in de oblast Smolensk
 Maslovka (Sverdlovsk) - dorp in de oblast Sverdlovsk
 Maslovka (district Rzjakski) - dorp in de oblast Tambov
 Maslovka (district Oemjotski) - dorp in de oblast Tambov
 Maslovka (district Oevarovski) - dorp in de oblast Tambov
 Maslovka (district Tambovski) - dorp in de oblast Tambov
 Maslovka (district Aleksejevski) - dorp in de republiek Tatarije
 Maslovka (district Rybno-Slobodski) - dorp in de republiek Tatarije
 Maslovka (district Odojevski) - dorp in de oblast Toela
 Maslovka (district Venjovski) - dorp in de oblast Toela
 Maslovka (Tsjoevasjië) - dorp in de republiek Tsjoevasjië
 Maslovka (Voronezj) - dorp in de oblast Voronezj

 Oekraïne
 Maslivka (Charkov) - dorp in de oblast Charkov
 Maslivka (Cherson) - dorp in de oblast Cherson
 Maslivka (Kiev) - dorp in de oblast Kiev
 Maslivka (Loehansk) - dorp in de oblast Loehansk